Тольбаньос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Авила. Население — 123 человека (на 2010 год). Самым главным праздником является праздник Святого Иосифа, традиционно отмечающийся в марте.

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы